Елизавета Франциска Мария Каролина Игнатия Австрийская (; 27 января 1892, Вена — 29 января 1930, Хайменкирх) — старшая дочь эрцгерцога Франца Сальватора Австрийского и принцессы Марии Валерии Австрийской.

Биография 
19 сентября 1912 года Елизавета Франциска вышла замуж за графа Георга фон Вальдбурга цу Зейль Хохенемса (1878—1955). Это был брак по любви, а не по политическим причинам. Георг фон Вальдбург не имел за душой ни копейки и служил репетитором у братьев Елизаветы Франциски.

У супругов было четверо детей:
 Мария Валерия Вальдбург цу Зейль (1913—2011), в 1936 году вышла замуж за эрцгерцога Георга Австрийского, принца Тосканского (1905—1952), младшего сына эрцгерцога Петера Фердинанда Австрийского. Имела девять детей.
 Клементина Вальдбург цу Зейль (1914—1941), не была замужем, детей не имела
 Елизавета Вальдбург цу Зейль (1917—1979), не была замужем, детей не имела
 Франц Йозеф Вальдбург цу Зейль (род. 1927), в 1956 году женился на графине Присцилле Шёнборн-Визентхайд. Имел семерых детей.

Эрцгерцогиня Елизавета Франциска в течение некоторого времени была художницей. Она умерла в возрасте 38 лет от пневмонии 29 января 1930 года. Её вдовец женился почти два года спустя, 29 декабря 1931 года, на её младшей сестре Гертруде Марии.

Родословная

Примечания 

Эрцгерцогини Австрийские
Умершие от пневмонии